SKR – Spółdzielnia kółek rolniczych
 SKR – Szybka Kolej Regionalna – kolej aglomeracyjna w konurbacji górnośląskiej
 SKR – oddział Skierniewice – kod firmy kurierskiej dla oddziału

Skróty i skrótowce